Brasiliens fotbollslandslag kan avse
Brasiliens herrlandslag i fotboll
Brasiliens U20-herrlandslag i fotboll
Brasiliens damlandslag i fotboll